Де́ннис Ллойд Хо́ллман (; 2 декабря 1975, Олимпия) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой, средней и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Strikeforce, Shooto, League S-70, KOTC, WSOF, был претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Биография 
Деннис Холлман родился 2 декабря 1975 года в городе Олимпия, штат Вашингтон. В возрасте восьми лет начал заниматься борьбой, состоял в школьной команде по борьбе, выигрывал в своей возрастной категории первенство штата. Планировал продолжить заниматься борьбой во время обучения в университете, но из-за перелома ноги потерял много времени и в конечном счёте вынужден был отказаться от карьеры борца .

Дебютировал в смешанных единоборствах ещё в 1996 году на заре формирования этого вида спорта, своего первого соперника победил удушающим приёмом «гильотина» за 20 секунд. Дрался преимущественно в местных вашингтонских промоушенах, особенно часто участвовал в турнирах организации Extreme Challenge. В течение трёх лет одержал двенадцать побед подряд, в том числе взял верх над такими сильными соперниками как Шеннон Ритч и Мэтт Хьюз. Первое в карьере поражение потерпел в апреле 1999 года единогласным решением судей от соотечественника Майка Макклюра.

В 2000 году, имея в послужном списке семнадцать побед и только четыре поражения, привлёк к себе внимание крупного американского промоушена Ultimate Fighting Championship, где дебютировал с ещё одной победы над Мэттом Хьюзом, будущим чемпионом и членом зала славы организации. После нескольких побед в других организациях в сентябре 2001 года он удостоился права оспорить титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, который на тот момент принадлежал Дженсу Пулверу. Во время поединка Холлман пытался провести на Пулвере рычаг локтя, но тот избежал болевого приёма и смог нанести сильный удар в челюсть, в результате которого Холлман был потрясён и вынужден был выживать всё оставшееся время — в итоге судьи единогласно отдали победу Пулверу.

После этого поражения Деннис Холлман долгое время не выступал в UFC, появляясь в таких промоушенах как King of the Cage и разных менее престижных организациях. В 2004 году на один бой вернулся в UFC, но проиграл техническим нокаутом Фрэнку Триггу и затем снова фигурировал только на второстепенных бойцовских турнирах. В 2007 году подписал контракт с другой крупной организацией Strikeforce, выиграл здесь бой, однако провалил допинг-тест (в его крови были обнаружены следы анаболических стероидов) и был отстранён от соревнований сроком на год .

После окончания срока дисквалификации одержал ещё одну победу в Strikeforce и вернулся в UFC. Выступал в крупнейшей организации мира довольно успешно, в период 2009—2011 годов выиграл здесь три поединка и проиграл только в двух. Тем не менее, дальнейшие запланированные поединки дважды подряд срывались из-за того, что Холлман не мог уложиться в установленную весовую категорию и каждый раз показывал на взвешивании значительно превышающие лимит значения. Он объяснял эти заминки личными причинами, трудностями в семье, но всё равно был уволен из организации.

В поздние годы чаще проигрывал, чем побеждал. В 2013 и 2014 годах дважды приезжал драться в Россию, в том числе выступал на турнире League S-70 и потерпел поражение техническим нокаутом от российского проспекта Михаила Царёва.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 53-20-2 (1)
| Уилл Ноланд
| KO (удары руками)
| KOTC: Untamed
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Уорли, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-19-2 (1)
| Михаил Колобегов
| TKO (удары руками)
| League S-70: Russia vs. World
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Сочи, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-18-2 (1)
| Альберт Тадевосян
| TKO (удары руками)
| MMA Summer Showdown 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Тулалип-Бэй, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-17-2 (1)
| Ян Дон И
| TKO (удары руками)
| Top FC 6: Unbreakable Dream
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:25
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-16-2 (1)
| Михаил Царёв
| TKO (удары руками)
| ProFC 56: Baltic Challenge 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Калининград, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-15-2 (1)
| Джон Фитч
| Единогласное решение
| WSOF 11
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Дейтона-Бич, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 53-14-2 (1)
| Алексей Шаповалов
| Сдача (удушение сзади)
| Union of Veterans of Sport: Cup of Champions
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:07
| Новосибирск, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 52-14-2 (1)
| Дэн Хорнбакл
| Решение большинства
| Titan FC 26
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Канзас-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 51-14-2 (1)
| Джон Макдесси
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 140
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:58
| Торонто, Канада
| <small>Бой в промежуточном весе (158.5 lbs)
|-
| Поражение
| align=center| 50-14-2 (1)
| Брайан Эберсоул
| TKO (удары локтями)
| UFC 133
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:28
| Филадельфия, США
|
|-
| Победа
| align=center| 50-13-2 (1)
| Каро Парисян
| TKO (удары руками)
| UFC 123
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:47
| Оберн-Хилс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 49-13-2 (1)
| Бен Сондерс
| Единогласное решение
| UFC 117
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Окленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 48-13-2 (1)
| Джон Говард
| KO (удары руками)
| The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:55
| Лас-Вегас, США
| <small>Бой в полусреднем весе
|-
| Победа
| align=center| 48-12-2 (1)
| Джастин Дэвис
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce Challengers: Villasenor vs. Cyborg
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Кент, США
| <small>Бой в промежуточном весе (195 lbs)
|-
| Победа
| align=center| 47-12-2 (1)
| Дэнни Руис
| Сдача (удушение сзади)
| SRP: March Badness
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Пенсакола, США
|
|-
| Победа
| align=center| 46-12-2 (1)
| Джеремия Меткалф
| Сдача (скрутка пятки)
| Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:39
| Сан-Хосе, США
| После боя провалил допинг-тест
|-
| Победа
| align=center| 45-12-2 (1)
| Дейв Найт
| Сдача (удушение сзади)
| USA MMA: Rumble on the River 4
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Фэрбанкс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 44-12-2 (1)
| Джефф Кинлан
| Решение большинства
| IFL: Gracie vs. Miletich
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Молин, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 43-12-2 (1)
| Райан Макгиверн
| Единогласное решение
| IFL: Legends Championship 2006
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 43-11-2 (1)
| Делсон Хелену
| DQ (запрещённый удар)
| IFL: Legends Championship 2006
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:59
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 42-11-2 (1)
| Рэй Пералес
| Сдача (удушение сзади)
| Valor Fighting: Showdown at Cache Creek
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Брукс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 41-11-2 (1)
| Хорхе Ривера
| Единогласное решение
| UFC 55
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анкасвилл, США
| <small>Бой в среднем весе
|-
| Победа
| align=center| 41-10-2 (1)
| Ник Тайри
| Сдача (гильотина)
| Valor Fighting: Medford Mayhem
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:27
| Медфорд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 40-10-2 (1)
| Ансар Чалангов
| TKO (остановлен секундантов)
| Euphoria: USA vs. Russia
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 40-9-2 (1)
| Седрик Маркс
| Сдача (треугольник)
| XFC: Dome of Destruction 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:48
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 39-9-2 (1)
| Рори Сингер
| Сдача (удушение сзади)
| Absolute Fighting Championships 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Форт-Лодердейл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 38-9-2 (1)
| Росс Эбеньес
| Сдача (удушение сзади)
| Rumble on the Rock 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:13
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 37-9-2 (1)
| Лэндон Шоуолтер
| Сдача (треугольник)
| SF 7: Frightnight
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:04
| Грешем, США
|
|-
| Победа
| align=center| 36-9-2 (1)
| Майк Сил
| Сдача (удушение сзади)
| SF 6: Battleground in Reno
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:50
| Рино, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-9-2 (1)
| Фрэнк Тригг
| TKO (удары руками)
| UFC 48
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:15
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 35-8-2 (1)
| Роб Мендес
| Сдача (удушение сзади)
| USA MMA: Extreme Cage Combat
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Шелтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 34-8-2 (1)
| Джейсон Стампф
| Сдача (треугольник)
| Ultimate Ring Challenge 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:43
| Йелм, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 33-8-2 (1)
| Джейти Тейлор
| Ничья
| DesertBrawl 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бенд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 33-8-1 (1)
| Рэй Купер
| Сдача (гильотина)
| Rumble on the Rock 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:43
| Гонолулу, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 32-8-1 (1)
| Дрю Фикетт
| Раздельное решение
| KOTC 28: More Punishment
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рино, США
|
|-
| Победа
| align=center| 32-7-1 (1)
| Брэндон Олсен
| Сдача (рычаг локтя)
| Art of War 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Калиспелл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 31-7-1 (1)
| Крис Ирвин
| Сдача (удушение сзади)
| Ultimate Ring Challenge 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:43
| Лэйси, США
|
|-
| Победа
| align=center| 30-7-1 (1)
| Ли Хендерсон
| TKO (удары руками)
| Xtreme Ring Wars 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Паско, США
|
|-
| Победа
| align=center| 29-7-1 (1)
| Винс Гусман
| Сдача (удушение сзади)
| Xtreme Ring Wars 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:28
| Уэнатчи, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 28-7-1 (1)
| Рональд Джун
| Ничья
| KOTC 19: Street Fighter
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-7 (1)
| Фрэнк Тригг
| TKO (удары руками)
| WFA 3: Level 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 28-6 (1)
| Бетисс Мансури
| Сдача (треугольник)
| KOTC 18: Sudden Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:39
| Рино, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-6 (1)
| Адам Оливер
| Сдача (удушение сзади)
| UFCF: Rumble in Rochester
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:59
| Рочестер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-6 (1)
| Гэри Доббинс
| Сдача (удушение сзади)
| PPKA: Road to Victory
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Лонгвью, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-6 (1)
| Крис Силва
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Ring Challenge 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:00
| Олимпия, США
|
|-
| 
| align=center| 24-6 (1)
| Денис Кан
| Не состоялся
| World Freestyle Fighting 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:15
| Келоуна, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-6
| Бак Грир
| Раздельное решение
| UA 2: The Gathering
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кабазон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-6
| Маттиас Хьюз
| Сдача (удушение сзади)
| MFC 3: Canadian Pride
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Гранд-Прери, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-6
| Эмори Битетти
| Раздельное решение
| Shogun 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-5
| Дженс Пулвер
| Единогласное решение
| UFC 33
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе
|-
| Победа
| align=center| 22-4
| Эрл Томпсон
| Сдача (удушение сзади)
| PPKA: Muckelshoot
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:12
| Оборн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-4
| Дэн Шенк
| Сдача (удушение сзади)
| AMC: Revenge of the Warriors
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Рочестер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-4
| Эрик Дальберг
| KO (удар рукой)
| Rumble in the Ring 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:12
| Оборн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-4
| Брент Расселл
| Сдача (американа)
| AMC: Return of the Gladiators 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Рочестер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-4
| Мэтт Хьюз
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC 29
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Джордон Климп
| Единогласное решение
| UFCF: Tornado Challenge
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Йелм, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Джефф Сирс
| Сдача (удушение сзади)
| PPKA: Wenatchee Rumble
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Уэнатчи, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Марри Шолти
| TKO (удары руками)
| AMC: Return of the Gladiators 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:30
| Рочестер, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Пол Родригес
| KO (удар рукой)
| HOOKnSHOOT: Meltdown
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:18
| Эвансвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-3
| Каол Уно
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-2
| Дэнни Беннетт
| Техническая сдача (рычаг локтя)
| UFCF: Battle in Bellevue 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:16
| Белвью, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-2
| Дейв Менне
| Единогласное решение
| Shooto: 10th Anniversary Event
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-1
| Дэнни Беннетт
| Сдача (американа)
| UFCF: Battle in Bellevue 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Белвью, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-1
| Майк Макклюр
| Единогласное решение
| Extreme Challenge 23
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Индианаполис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0
| Джерральд Боллинджер
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Ring Challenge 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:11
| Уэнатчи, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0
| Мэтт Хьюз
| Техническая сдача (гильотина)
| Extreme Challenge 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Хейуорд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Шеннон Ритч
| Сдача (удары руками)
| Extreme Challenge 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:44
| Хейуорд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Аллан Моллринг
| Сдача (рычаг локтя)
| Extreme Challenge 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Хейвард, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Фил Джонс
| Сдача (гильотина)
| Extreme Challenge 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Давенпорт, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Лейг Ремедиос
| Сдача (кимура)
| Ultimate Warrior Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:45
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Улан Мур
| Сдача (удушение сзади)
| UFCF: Night of Champions
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:21
| Вашингтон
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Шон Хили
| Сдача (удушение бульдога)
| Extreme Challenge 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Вашингтон
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Хосе де ла Крус
| Сдача (американа)
| Tae Sho
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:28
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Зак Гросс
| Единогласное решение
| UFCF: Clash of the Titans
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Вашингтон
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Хироки Норицуги
| Единогласное решение
| UFCF: Ultimate Fighting 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Киркланд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Хироки Норицуги
| Сдача (гильотина)
| UFCF: Ultimate Fighting 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Киркланд, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил